Andreas Hild (1961), architetto e docente tedesco
 Ellen Hild (1982) – ex sciatrice alpina tedesca
 Eva Hild (1966) – scultrice e ceramista svedese
 József Hild (1789-1867) – architetto ungherese